ACEA steht für:
 Arachidonyl-2'-Chlorethylamid, synthetischer Antagonist des Cannabinoid-Rezeptors 1
 Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, der europäische Automobilherstellerverband
 ACEA (Motorenölklassifikation), eine Spezifikation vom ACEA

Acea steht für:
 Acea (Unternehmen), Azienda Comunale Energia e Ambiente, vorher Azienda Comunale Elettricità e Acque, italienisches Energieunternehmen im Mehrheitsbesitz der Stadt Rom

Acea ist der Familienname folgender Personen:
 Eusebio Acea (* 1969), kubanischer Ruderer
 Johnny Acea (1917–1963), US-amerikanischer Jazzpianist
 Raidel Acea (* 1990), kubanischer Leichtathlet

acea ist Namensbestandteil folgender Species:
 Trosia acea , 1930, Motte der Gattung Trosia , 1820, aus der Familie Megalopygidae

Abkürzung